Магазета («Рупор китайского Рунета») — популярное интернет-издание в формате коллективного блога о Китае, основанное в 2005 году Александром Мальцевым.

История 
В июле 2005 года в «Живом Журнале» был создан блог eluosi — «ЧЧЖЖ: Чанчуньский Живой Журнал», посвящённый китайскому городу Чанчуню и жизни его русскоговорящих жителей. Впоследствии проект был закрыт, а все записи блога — удалены.

20 октября 2005 года, на единственной оставшейся странице («закрытие ЧЧЖЖ») было объявлено о запуске нового проекта: более глобального и, в отсутствие постоянного журналистского состава, более субъективного. Эта дата считается официальным днём рождения «Магазеты». Первый номер «Магазеты», в статусе еженедельного электронного издания, вышел 23 октября. После регулярного выхода восьми номеров у интернет-издания появились более сотни читателей, 11 рубрик и свои поклонники.

Для дальнейшего развития ресурса, «Магазета» была трансформирована в «сообщество» (коллективный блог). Произошло коренное изменение формата, прошла большая PR-акция в блогосфере и в Рунете. Был собран коллектив постоянных авторов.

В октябре 2006 «Магазета» выигрывает в Международном конкурсе The Best of Blogs в номинации лучший блог на русском языке и становится объектом интереса со стороны международных СМИ. Популярность ресурса продолжает расти.

C мая 2007 года Магазета выходит в виде автономного сетевого ресурса с доменом magazeta.com. Название «Магазета» происходит от китайской фамилии основателя (Ма) + «газета». На «Магазету» ссылаются авторитетные издания и новостные агентства, такие как Коммерсантъ, РИА «Новости», Regnum.

В августе 2017 года «Магазета» была перезапущена, а также получила новый логотип.

Блокировка в Китае 

В августе 2007 года Магазету неоднократно блокируют на территории КНР по соображениям сетевой цензуры. К сентябрю её запрещают полностью. Впоследствии стали блокироваться также трансляции Магазеты на других серверах.

В ноябре 2008 года доступ к сайту «Магазеты» был вновь открыт на территории КНР.

Проекты и статьи 
После реконструкции Магазета вернулась к активной деятельности, один за другим запуская разнообразные культурные проекты. В их число входят:

 Словарь китайского сленга, в том числе сетевого
 ChinaFilm.tv, проект по переводу китайских фильмов на русский язык
 Подкаст Лаовайкаст о жизни и событиях в Китае. (пришёл на смену подкасту PODнебесная — первому русскоязычному подкасту о Китае). Laowaicast регулярно входит в число наиболее популярных в директории русскоязычных подкастов rpod.ru, победил в нескольких номинациях на Podcast Awards 2010 и 2011, вышел в финал конкурса The Best of Blogs в номинации «Лучший подкаст».
 Сбор фотографий из Китая на определенные темы

Разделы и рубрики 
«Магазета» публикует статьи от различных авторов в разделах "Новости Китая", "Китайский язык", "Hi-Tech", "Культура", "Общество", "История", "Путешествия", "Бизнес".

Среди регулярных рубрик в Магазете:

 Иероглиф дня
 Новости
 Китай в ссылках
 Китайская культура
 Китайские фильмы
 Китайский язык
 Фотографии Китая
 Китайская музыка
 Интервью
 Подкасты

См. также 
 Интернет в Китайской Народной Республике
 Лаовайкаст

Примечания

Ссылки 
 Магазета
 Сообщество в ЖЖ («Старая Магазета»)
 Китай глазами русского вундеркинда — статья из журнала «КИТАЙ» Январь, 2007.
 Китайский Интернет: как за каменной стеной — статья Александра Мальцева (главреда Магазеты)
 За хакерство в Китае могут и казнить — интервью проекту Enterview.ru

Интернет-СМИ
Интернет-цензура в Китае
Победители The BOBs
Сайты России